Jezerce kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Maja e Jezercës, berg,

Kroatien 

 Jezerce (ort), Lika, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar